Каас — фамилия. Известные носители:

 Каас, Людвиг (1881—1952) — немецкий политический и религиозный деятель.
 Каас, Нильс (1534—1594) — датский государственный деятель.
 Каас, Патрисия (род. 1966) — французская эстрадная певица и актриса.
 Каас, Рене (род. 1982) — эстонский футболист.